Kocsis Mihály (?) modell, színész, kaszkadőr
Kocsis Mihály (1899 - 1970) jogász